, un quartier,
Woodmere, une census-designated place de la paroisse de Jefferson, en Louisiane,
Woodmere (New York),

Woodmere (Ohio)
Woodmere Art Museum, Philadelphie, Pennsylvanie,
, Détroit, Michigan.